Вио (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вио, Беатриче (род. 1997) — итальянская фехтовальщица-колясочница, чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр.
 Вио, Жюльен (псевдоним Пьер Лоти; 1850—1923) — французский моряк и романист.
 Вио, Муциан Мария (1841—1917) — бельгийский католический монах, брат христианских школ, святой.
 Вио, Теофиль де (1590—1626) — французский писатель XVII века, представитель либертинажа.